Костянець (Holosteum) — рід рослин родини гвоздичних
 Костянець — інша назва роду папоротей Аспленій

Села:
 Костянець — Рівненська область, Дубенський район
 Костянець — Хмельницька область, Старокостянтинівський район